Кабрерисос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 11,54 км². Население — 3918 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 4 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página oficial del Ayuntamiento de Cabrerizos
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 
 Página de la Asociación de Vecinos de Cabrerizos

Муниципалитеты Саламанки